El monte de Ori u Orhi  (pronunciado como "Ori" tanto en castellano como en euskera) es un monte de Navarra y Sola situado en la Cordillera Pirenaica, que posee una altitud de 2017 , siendo la primera montaña, empezando por el mar Cantábrico, en superar los 2000 metros. Está formado por calizas del paleoceno.

Es un monte de gran relevancia en la mitología vasca e importante para el pastoreo.

Enlaces externos

Referencias 

Ori Monte
Dosmiles de la divisoria pirenaica España-Francia
Montañas de la región de Nueva Aquitania
Geografía del departamento de Pirineos Atlánticos